Filip al II-lea se poate referi la:

 Filip al II-lea al Macedoniei (382–336 î.Hr.)
 Filip al II-lea al Franței (1165–1223)
 Filip al II-lea al Navarei (1293–1322)
 Filip al II-lea de Taranto (1329–1374)
 Filip al II-lea, Duce de Burgundia (1342–1404)
 Filip al II-lea al Spaniei (1527–1598)
 Filip al II-lea al Portugaliei (1578–1621)
 Filip al II-lea, Duce de Orléans (1674–1723)